een ander woord voor drugs
 een ander woord voor RAMA-Nasty 
 Dope (band) Amerikaanse metalband
 Dope (film), een film uit 2015 van Rick Famuyiwa
 Dope (Lady Gaga), een song van Lady Gaga's album Artpop
 Der weiße Dämon, een Duitse film, in het Engels ook als Dope uitgegeven

Zie ook 
 Doop (doorverwijspagina)